Italia
Monterotondo – comune nella città metropolitana di Roma
Monterotondo Marittimo – comune italiano in provincia di Grosseto
Monterotondo – frazione di Badia Tedalda in provincia di Arezzo
Monterotondo – frazione di Castelnuovo di Garfagnana in provincia di Lucca
Monterotondo – frazione di Gavi in provincia di Alessandria
Monterotondo – frazione di Passirano in provincia di Brescia
Collerotondo o Monterotondo – stazione sciistica di Scanno in provincia dell'Aquila

Pagine correlate 
 Monte Rotondo